Seznam polkov z zaporedno številko 180.

Seznam 
 Pehotni
 180. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 180. pehotni polk (ZDA)
 180. strelski polk (ZSSR)

 Konjeniški
 180. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 180. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 180. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 180. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)

Glej tudi